Heyward est un patronyme porté notamment par :

 Cameron Heyward (1989-), joueur américain de football américain ;
 Darrius Heyward-Bey (1987-), joueur américain de football américain ;
 DuBose Heyward (1885-1940), écrivain et librettiste américain ;
 Jason Heyward (1989-), joueur américain de baseball
 Susan Heyward (1982-), actrice afro-américaine au théâtre, au cinéma et à la télévision.